Cornelis Kruys, schilder
 Gerhardus Kruys, vlagofficier, politicus
 Gert Kruys, voetbaltrainer
 Rick Kruys, voetballer
 Theodoor Louis Kruys, vlagofficier
 Willem Jan Kruys, viceadmiraal

Zie ook 
 Cornelis Cruys (admiraal)